Tadeusz Władysław Krupiński ps. „Dzik” (ur. 1894) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości
 Tadeusz Krupiński (1899–1940) – kapitan broni pancernych Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Tadeusz Krupiński (1930–2007) – antropolog, profesor zwyczajny doktor habilitowany, wykładowca akademicki

Przypisy